Dereköy (türkisch: „Dorf am Bach“) ist der Name mehrerer Orte in der Türkei:

Dereköy (Alanya), Dorf in der Provinz Antalya
Dereköy (Kırklareli), Dorf in der Provinz Kırklareli
Dereköy (Bodrum), Dorf in der Provinz Muğla
Dereköy (Gökçeada), Dorf in der Provinz Çanakkale
Dereköy (Ilgın), Dorf in der Provinz Konya